Avant kan avse:

 Avant (webbläsare) – en webbläsare
 Avant que l'ombre – ett musikalbum av Mylène Farmer, släppt 2005
 Audi 80 Avant – en bilmodell tillverkad av Audi mellan åren 1972 och 1995
 Audi 100 Avant – en bilmodell från Audi som tillverkades mellan 1967 och 1994
 Bloodshy & Avant – en svensk musikproducerande duo
 Citroën Traction Avant – en personbil, tillverkad av den franska biltillverkaren Citroën mellan 1934 och 1957

Geograf
 Avant-lès-Ramerupt – en kommun i departementet Aube
 Avant-lès-Marcilly – en kommun i departementet Aube
 Arcizans-Avant – en kommun i departementet Hautes-Pyrénées
 La Celle-Saint-Avant – en kommun i departementet Indre-et-Loire

Personer
 Avant (sångare) (1978–), en amerikansk R&B-artist fullständigt namn Myron Lavell Avant
 Clarence Avant (1931), en amerikansk skivbolagsägare och filmproducent
 Jason Avant (1983), en amerikansk fotbollsspelare

Se även
 Avantgarde (olika betydelser) – flera